Kosack ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Peter Kosack (1912–1976), deutscher Geograf und Kartograf
 Joachim Kosack (* 1965), deutscher Fernsehproduzent
 Liz Kosack (* um 1983), amerikanische Keyboarderin und Grafikerin
 Philipp Kosack (1869–1938), deutscher Briefmarkenhändler
 Wolfgang Kosack (* 1943), deutscher Ägyptologe, Koptologe und Autor

Siehe auch:
 Kosak